Гео́ргий Никола́евич Смире́нкин (8 декабря 1929 — 19 октября 1994) — советский и российский физик, специалист в области ядерной физики. Один из создателей научной школы по физике деления. Соавтор научного открытия (№ 269 с приор. от 1965 г.). Доктор физико-математических наук (1972), профессор (1973). Заведующий лабораторией физики деления атомных ядер Физико-энергетического института (1964—1994).

Биография 
Георгий Смиренкин родился 8 декабря 1929 года.

С 1953 года до конца жизни работал в Физико-энергетическом институте (ФЭИ) в Обнинске. С 1964 года — заведующий лабораторией физики деления атомных ядер.

В 1972 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук. В 1973 году присвоено учёное звание профессора.

Научные интересы находились в области ядерной физики. Инициировал и руководил исследованиями по физике деления ядер, изучению механизмов ядерных реакций, измерению ядерно-физических констант для обоснования и совершенствования атомной техники.

В 1983 году совместно с Н. С. Работновым, Л. Н. Усачёвым, А. С. Солдатовым (ФЭИ), С. П. Капицей и Ю. М. Ципенюком (Институт физических проблем АН СССР) открыл квадрупольное фотоделение чётно-чётных ядер (открытие СССР № 269). Впервые обосновал и развил теоретически предсказанные представления о сложной структуре барьера деления. Предложил оригинальные феноменологические модели для описания плотности возбужденных ядерных уровней и вероятности деления. Участвовал в пусках и исследовании характеристик первых советских реакторов на быстрых нейтронах БР-1, БР-2, БР-5. Один из создателей научной школы по физике деления.

Автор более 370 научных трудов.

Умер 19 октября 1994 года.

Почётные звания 
 Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994)

Библиография

Публикации Георгия Смиренкина

Статьи

О Георгии Смиренкине

Примечания

Ссылки 
 Список трудов // на портале РГБ.
 8 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения Георгия Николаевича Смиренкина // на портале ФЭИ.

Физики СССР
Физики России
Сотрудники Физико-энергетического института